de Engelse benaming voor de Koperkloof
 Copper Canyon (film), een Amerikaanse western van John Farrow
 Copper Canyon (Texas), een plaats in Texas